Guberevac est un toponyme qui peut désigner :
 Guberevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija ;
 Guberevac, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
 Guberevac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade.